Кубок Тото 2000–2001 — 17-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться серед 12 команд прем'єр-ліги та 12 команд Ліги Леуміт, які у «плей-оф» визначають переможця. Вперше переможцем турніру став Хапоель (Хайфа).

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4 серпня/1 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4 серпня/2 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5 серпня/1 вересня 2000

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|12/19 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|12/26 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|19/26 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|26 вересня/24 жовтня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|24 жовтня/7 листопада 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|7/21 листопада 2000

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 листопада 2000

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 грудня 2000

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на rsssf  

2000–2001
2000 у футболі
2001 у футболі
2000 в ізраїльському спорті
2001 в ізраїльському спорті